I duri non ballano (Tough Guys Don't Dance) – romanzo scritto nel 1985 da Norman Mailer
 I duri non ballano (Tough Guys Don't Dance) – film del 1987, diretto da Norman Mailer
 I duri non ballano – album della Steve Rogers Band